Колечье — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колечье — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Колечье — деревня в Ершичском районе Смоленской области.